— аниме-сериал студии Kyoto Animation, который вышел в эфир на телеканале Tokyo MX 4 июля 2013 года с подзаголовком Iwatobi Swim Club(). Режиссёром является Хироко Уцуми, ранее участвовавший в проектах Kyoto Animation как аниматор. Сценарист проекта — Масахиро Ёкотани, написавший сценарий к полнометражному фильму Годзилла, Мотра, Мехагодзилла: Спасите Токио. В июле 2014 года вышел второй сезон сериала под названием Free! Eternal Summer (подз.). 5 декабря 2015 вышел полнометражный фильм Eiga High Speed! Free! Starting Days (). Премьера третьего сезона сериала произошла 11 июля 2018 года.

Сюжет 
История рассказывает о пятерых молодых людях, занимающихся плаванием. В младшей школе четверо из них ходили в секцию по плаванию. Затем их пути разошлись — Харука и Макото поступили в одну среднюю школу, Нагиса — в другую (после чего все трое поступили в старшую школу Иватоби), а четвёртый, Мацуока Рин, поступил в школу плавания в Австралии и уехал из страны. Вернувшись в Японию, он перевёлся в школу Самэдзука. Позже Рин вызывает Харуку на состязание по плаванию и выигрывает. Это положило начало открытию плавательной секции в школе Иватоби. Всегда энергичный Нагиса уговаривает Харуку и Макото открыть её, но им не хватало одного человека… Не падая духом Нагиса заставил вступить в клуб Рэя, который на тот момент не умел плавать…

Главные герои 
 — главный герой. Юноша среднего роста с тёмными волосами и яркими синими глазами. Любит воду, но не любит эстафеты и плавает только вольным стилем. По мере развития сюжета Харука меняется и приобретает абсолютно противоположные качества. Живёт один. Неплохо рисует и готовит (преимущественно скумбрию). 
 Сэйю: Нобунага Симадзаки

 — лучший друг детства Харуки и его одноклассник. Высокий юноша с каштановыми волосами и зелёными глазами. Боится океана, так как в детстве во время шторма погиб его знакомый рыбак. Капитан плавательной секции Иватоби.
 Сэйю: Тацухиса Судзуки

 — ещё один друг Харуки из младшей школы. Весёлый и жизнерадостный. Он восхищается плаванием Харуки и поступает в его школу, чтобы плавать вместе с ним снова. Именно он уговорил Рюгадзаки вступить в секцию. 
 Сэйю: Цубаса Ёнага

 — одноклассник Нагисы. В начале истории он ходит в секцию лёгкой атлетики, но позже присоединяется к плавательной, потому что начинает восхищаться Харукой. Находит привлекательными только «красивые» виды спорта. 
 Сэйю: Дайсукэ Хиракава

 — друг детства Харуки и команды, состоял с ребятами в одной секции по плаванию в младшей школе. Убедил Харуку участвовать в эстафете, в которой они победили, после чего сразу уехал в Австралию, чтобы совершенствоваться и стать олимпийским чемпионом. Четыре года провёл в Австралии, после возвращения переводится в школу Самэдзука и становится их соперником.
 Сэйю: Мамору Мияно

Производство 
Аниме-сериал Free! был создан по мотивам романа  авторства Кодзи Одзи, которая получила вторую награду Kyoto Animation в 2011 году как лучшее ранобэ-произведение. Студия Animation Do выпустила Сплэш Скрин, который показывался по телевидению. Реклама быстро набрала вирусную популярность, особенно среди пользователей блога Tumblr. Несмотря на короткую продолжительность ролика (30 секунд), в интернете стало появляться множество фанфиков, посвящённых персонажам из рекламы, у них появилась вымышленная биография. В результате такой популярности было решено создать полноценный сериал.

Музыка 
Композитором проекта является Тацуя Като. Он написал треки к таким аниме, как Ящик предложений Медаки и Девушки-самураи.

 Открывающие композиции
Исполняет группа OLDCODEX:
 Rage On
 Dried Up Youthful Fame

 Закрывающие композиции
Исполняет группа Style Five:
 Splash Free
 Ever Blue (12 эпизод 1 сезона)
 Future Fish
 Clear Blue Departure (13 эпизод) 2 сезона

Состав группы Style Five: Нобунага Симадзаки, Тацухиса Судзуки, Цубаса Ёнага, Дайсукэ Хиракава, Мамору Мияно.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
В базах данных

 Рецензии
 Рецензия аниме-сериала на сайте Anime News Network.
 Рецензия аниме-сериала на сайте UK Anime Network.
 Рецензия аниме-сериала на сайте The Fandom Post.

Телесериалы на японском языке